Тарандаквао има више значења:

 Општина Тарандаквао (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тарандаквао (Тарандаквао, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику